Спи́рос «Seth» Антони́у () — музыкант, фронтмен и один из основателей греческой метал группы Septicflesh и участник Chaostar, брат гитариста Христоса Антониу. Имя «Сет» было им взято из древнеегипетской мифологии, где оно принадлежало коварному брату Осириса. Спирос является главным вокалистом в составе, а также играет на басу и сочиняет большую часть музыки. Учился в университете изобразительных искусств, живописи и фотографии. С тех пор является автором всех обложек альбомов Septicflesh, также он создал обложки для многих метал-групп, среди которых Paradise Lost, Moonspell, Kamelot, Exodus, Soilwork, Job for a Cowboy, Sanctity, Old Man’s Child, Oceansize, Heaven Shall Burn, Vader, Sybreed, Decapitated и Belphegor. Сет сотрудничал с такими лейблами как EMI, BMG, Roadrunner Records, Nuclear Blast, Regain, Century Media, Napalm, SONY и другими.

Его стиль рисования очень характерен для дум-метала: мрачность, суицид, страх, желание вырваться из плоти, различные метаморфозы и трансформации.

Дискография 
  — Temple of the Lost Race (мини-альбом)
  — Forgotten Path (демо)
  — Temple of the Lost Race (демо)
  — Mystic Places of Dawn
  — Esoptron
  — Ophidian Wheel
  — The Eldest Cosmonaut (мини-альбом)
  — A Fallen Temple
  — Forgotten Paths (The Early Days) (сборник)
  — Revolution DNA
  — Sumerian Daemons
  — Communion
  — The Great Mass
  — Titan
  — Codex Omega

Ссылки 
 Интервью с Spiros Antoniou, ноябрь 2007

Музыканты Septicflesh
Музыканты дэт-метала
Гитаристы Греции